Idrissa Gana Gueye (ur. 26 września 1989 w Dakarze) – senegalski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w angielskim klubie Everton oraz w reprezentacji Senegalu. Wychowanek Diambars FC, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak Lille OSC, Aston Villa oraz Paris Saint-Germain.

Statystyki kariery 
 (aktualne na dzień 23 października 2022)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Senegalscy olimpijczycy
Reprezentanci Senegalu w piłce nożnej
Piłkarze Lille OSC
Piłkarze Aston Villa F.C.
Piłkarze Evertonu F.C.
Piłkarze Paris Saint-Germain F.C.
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2015
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2017
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2019
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2021
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Ludzie urodzeni w Dakarze
Urodzeni w 1989
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022